Ris o fil de ris, tipus de fil amb forma de rissos, bagues o anelletes fet de cotó, que s'utilitza en un segon ordit per al teixit de ris o rus 
 Ris (nàutica), tros de corda prima que passat per l'ullet fet a expressament a les veles serveix per lligar-ne una part disminuint-ne la seva superfície 
 Toponímia:
 Ris (Als Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Ris (Puèi Domat), municipi al departament del Puèi Domat (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Ris-Orangis, municipi al departament d'Essonne (regió d'Illa de França)
 Cantó de Ris-Orangis, cantó francès del departament d'Essonne
 Miscel·lània:
 Hans Ris (1914 - 2004), citòleg nord-americà i un pioner de la microscòpia electrònica
 RIS o sistema d'informació radiològica, aplicació informàtica utilitzada per departaments de radiologia per emmagatzemar, manipular i distribuir
 RIS Científica, sèrie de televisió coproduïda per Videomedia i la cadena espanyola Telecinco i emesa per aquesta inspirada en la producció estatunidenca CSI